Чёрная Речка — деревня в Ермаковском районе Красноярского края в составе Танзыбейского сельсовета.

География 
Деревня находится примерно в 35 километрах по прямой на юго-восток от районного центра села Ермаковское на Усинском тракте.

Климат 
Климат резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет — 2 градуса, наиболее тёплым является июль, наиболее холодным — январь. Наблюдаются значительные температурные абсолютные минимумы и максимумы: температура воздуха в декабре может опуститься до −50,4 °С, а в мае подняться до +30 °С.

История 
Деревня была основана в 1914 году кузнецом Китаевым из Нижнего Тагила. В 1930-годы основателя деревни «раскулачили» и отняли практически все имущество. Деревня стала местом добычи извести и сбора живицы.

Население 
Постоянное население составляло 66 человек в 2002 году (91 % русские), 48 — в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Ермаковского района